Associação Botucatuense de Desportos ou ABD - Botucatu, como é mais conhecido, é um clube de futebol feminino, localizado na cidade de Botucatu, no estado de São Paulo.

Este clube sucedeu o antigo Botucatu Futebol Clube, da mesma cidade.

Atualmente disputa o Campeonato Paulista de Futebol Feminino.

Ver também
 Botucatu
 Botucatu Futebol Clube
 Campeonato Paulista de Futebol Feminino

Botucatuense
Clubes de futebol feminino de São Paulo
Fundações em São Paulo em 2012